Vauréal kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Vauréal (bergstopp),

Frankrike 

 Vauréal, departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 

Robotskapade Antarktisförgreningar